

Presentación Previa 
Uladzimir Ignatik fue el campeón defensor, pero decidió no competir en esta edición.

El esloveno Blaž Rola ganó el título, derrotando al japonés Yūichi Sugita en la final por 6–74, 6–4, 6–3.

Cabezas de serie 

  Go Soeda (Semifinales)
  '''Blaž Rola (Campeón)
  Tatsuma Ito (Primera ronda)
  Yūichi Sugita (FINAL)

<ol start="5">
 Radu Albot ''(Primera ronda)
 Hiroki Moriya ''(Segunda ronda)
 Thomas Fabbiano ''(Primera ronda)
 Andreas Beck ''(Baja)
 Matt Reid (Segunda ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Guangzhou 2014